Toto je seznam měst v centrálním Srbsku a Vojvodině. Seznam měst v Kosovu se nachází na zvláštní stránce.

Tučně jsou vyznačena města, která jsou střediskem opštiny.

Externí odkazy 
 

 
města
Srbsku